

Patronyme 

 Lobna Maatoug (1981-), haltérophile tunisienne.
 Senna Maatoug (1989-), femme politique néerlando-marocaine.

Autre 
 Eesti maatõug, race bovine estonienne.